Gayatri steht für:
 Gayatri-Mantra, eine vedische Hymne
 Gayatri (Göttin), eine hinduistische Göttin